Sint-Defendenskerk (Agueglio)
 Sint-Defendenskerk (Clusone)
 Sint-Defendenskerk (Invorio)